Кагамлик — річка в Україні, ліва притока Дніпра
 Кагамлик — село в Україні, Глобинський район, Полтавська область

 Кагамлик Григорій Сергійович — Герой Радянського Союзу
Кагамлик Роман